I Love Me – singolo promozionale di Meghan Trainor del 2016
 I Love Me – singolo di Demi Lovato del 2020